Bikaner ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Bikaner
 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Bikaner (Staat)
 ein Distrikt in Indien, siehe Bikaner (Distrikt)
 eine Division in Indien, siehe Bikaner (Division)